«Jugador» - o «El jugador» - puede referirse a:

Significado 
 jugador, participante de juego.

Obras 
Literatura
 El jugador (1867), novela de Fiódor Dostoyevski.
 El jugador (1988), novela de Iain Banks.
Música
 El jugador (1775), ópera de Cherubini.
 El jugador (1929), ópera de Prokófiev.
Cine
 El jugador (1947), película de dirigida por León Klimovsky.
 El jugador (1997), película de protagonizada por Michael Gambon.
 El jugador (2016), película argentina dirigida por Dan Geller.